Никола́й Дроздо́в Дроздов, Николай Григорьевич (в монашестве Дмитрий; род. 1953) — архиепископ Витебский и Оршанский.
 Дроздов, Николай Иванович (род. 1947) — советский и российский историк, археолог, преподаватель.
 
 
 
 Дроздов, Николай Фёдорович (1862—1953) — русский и советский учёный в области проектирования ствольных артиллерийских систем и внутренней баллистики.